Gaius Servilius Geminus ist der Name folgender Personen:

Gaius Servilius Geminus (Prätor), römischer Politiker, Prätor um 220 v. Chr.
Gaius Servilius Geminus (Konsul 203 v. Chr.) († 180 v. Chr.), römischer Politiker, Diktator 202 v. Chr., Pontifex Maximus ab 183 v. Chr.